Finala Ligii Campionilor 1995 a fost un meci de fotbal disputat între echipa italienească A.C. Milan și cea olandeză AFC Ajax. Ajax a câștigat meciul cu 1-0 după goolul marcat de Kluivert în minutul 85.

Detalii

Vezi și 
 Liga Campionilor 1994-1995

Legături externe 
 UEFA Champions League 1994/1995

1995 în fotbal
Finalele Ligii Campionilor UEFA